Sébastien de Luxembourg (1530-1569), comte de Penthièvre  de 1554 à 1569
 Sébastien de Luxembourg, fils du Grand-duc Henri de Luxembourg et la Grande-Duchesse María Teresa de Luxembourg.